Симфонический оркестр Франкфуртского радио (), Симфонический оркестр Гессенского радио (), до 1951 г. , до 1971 г.  — немецкий симфонический оркестр, базирующийся во Франкфурте-на-Майне.

Оркестр фактически был основан в 1924 г., вместе с основанием самого Франкфуртского радио. Коллективом руководил Райнхольд Мертен, среди музыкантов, тесно сотрудничавших с оркестром, был Пауль Хиндемит — в частности, специально для трансляции по франкфуртскому радио он написал «Три анекдота для радио» (). В 1927 г. оркестранты приняли активное участие в состоявшемся во Франкфурте Пятом фестивале «Всемирные дни музыки». Формально, однако, оркестр был учреждён только в 1929 г. как «Симфонический оркестр Франкфуртского радио» (Frankfurter Rundfunk-Symphonie-Orchester), его возглавил Ханс Росбауд, а Мертен стал вторым дирижёром.

Под руководством Росбауда продолжился курс оркестра на сотрудничество с новейшими композиторами: в репертуаре появлялись произведения Арнольда Шёнберга, Эдгара Вареза, Белы Бартока, как дирижёр выступал Антон Веберн. По мере упрочения нацистского режима этот курс был постепенно свёрнут, а Росбауда в 1937 г. заменил Отто Фрикхёффер.

После того, как 20 марта 1944 года здание франкфуртского радио было разбомблено, оркестр на некоторое время переместился в Бад-Наухайм, откуда ещё транслировались концерты до марта 1945 года — и оттуда же они были возобновлены в сентябре 1945 года. Некоторое время новый коллектив выступал как Симфонический оркестр Верхнего Гессена (), и уже в 1946 г. постепенно восстановилась его работа во Франкфурте. В 1949 г. важной вехой в истории оркестра стало первое в Германии исполнение скрипичного концерта Шёнберга (солист Тибор Варга, дирижировал Винфрид Циллиг). В 1950-е гг. с оркестром выступали как дирижёры Бруно Мадерна, Эрнст Кшенек, Леопольд Стоковский; Ханс Вернер Хенце дирижировал своим балетом «Ундина», а 8 апреля 1960 г. за пульт оркестра встал Пауль Хиндемит.

Среди заметных событий в последующей истории оркестра — восточноевропейские гастроли 1965 года, запись Реквиема Дьёрдя Лигети под руководством Михаэля Гилена (1968, премия «Grand Prix du Disque»), масштабные концерты и записи симфоний Антона Брукнера и Густава Малера Элиаху Инбалом, программа «Artist in Residence», начавшаяся в 1994 г. с десяти концертов Пинхаса Цукермана, и др. В марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 оркестр, отменив публичные концерты, перешёл к выступлениям в пустом зале, транслируемым в Интернет.

С 2015 г. в Германии закрепилось название Симфонический оркестр Гессенского радио (, hr = Hessischer Rundfunk), в то время как в англоязычном мире оркестр по-прежнему идентифицируется как Симфонический оркестр Франкфуртского радио, . Оба названия отражены в официальном логотипе оркестра (см. иллюстрацию).

Руководители 

 1924—1929 Райнхольд Мертен
 1929—1937 Ханс Росбауд
 1937—1945 Отто Фрикхёффер
 1946—1953 Курт Шрёдер
 1955—1961 Отто Мацерат
 1961—1974 Дин Диксон
 1974—1990 Элиаху Инбал
 1990—1997 Дмитрий Китаенко
 1997—2006 Хью Вольф
 2006—2013 Пааво Ярви
 2014—2021 Андрес Ороско-Эстрада
 с 2021 Ален Альтеноглу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 75 Jahre Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt: Chronik 

Франкфуртского радио
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1924 году
Музыкальные коллективы по алфавиту
Гессенское радиовещание
Музыка во Франкфурте-на-Майне
Музыкальные коллективы вещательных организаций